Rivière Nepton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Nepton (vattendrag i Kanada, lat 49,31, long -72,29), Québec, 
 Rivière Nepton (vattendrag i Kanada, lat 49,92, long -74,02), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar